Rolf Anders Michael Holmqvist Pedersen (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur 
En 1996, il commence sa carrière en senior avec le Djurgårdens IF. Il est choisi en 1997 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Mighty Ducks d'Anaheim en , en . Il signe ensuite au Färjestads BK avec qui il remporte l'Elitserien en 1998. Il signe alors au TPS Turku et remporte la SM-liiga 2000 et 2001. En 2003, il part en Amérique du Nord. Il débute dans la LNH avec les Mighty Ducks. Le , il est échangé en retour de Travis Moen aux Blackhawks de Chicago avec qui il joue pendant deux saisons. En 2007, il intègre l'effectif du Frölunda HC avant de revenir au Djurgårdens IF.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en senior depuis les championnats du monde 2008.

Parenté dans le sport 
Son frère Andreas Holmqvist est également professionnel.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1996-1997|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Färjestads BK|| Elitserien|| 41|| 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Färjestads BK|| Elitserien|| 15|| 0|| 0|| 0|| 6||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| TPS Turku|| SM-liiga|| 54|| 12|| 3|| 15|| 14|| 11|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2000-2001|| TPS Turku|| SM-liiga|| 46|| 4|| 5|| 9|| 8|| 10|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2001-2002|| TPS Turku|| SM-liiga|| 56|| 9|| 13|| 22|| 16|| 8|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| 2002-2003|| TPS Turku|| SM-liiga|| 56|| 15|| 25|| 40|| 36|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2003-2004|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 21|| 2|| 0|| 2|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 24|| 7|| 7|| 14|| 20||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Mighty Ducks de Cincinnati||  LAH|| 79|| 14|| 32|| 46|| 111|| 11|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2005-2006|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 72|| 10|| 10|| 20|| 16||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 63|| 6|| 7|| 13|| 31||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Frölunda HC|| Elitserien|| 53|| 7|| 10|| 17|| 51|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 30|| 6|| 5|| 11|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 52|| 9|| 9|| 18|| 28|| 9|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2010-2011|| Linköpings HC|| Elitserien|| 51|| 5|| 5|| 10|| 39|| 7|| 2|| 5|| 7|| 2
|-
| 2011-2012|| Linköpings HC || Elitserien|| 48|| 0|| 2|| 2|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Djurgårdens IF || Allsvenskan || 49|| 8|| 9|| 17|| 69|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2013-2014|| Djurgårdens IF || Allsvenskan || 50|| 15|| 9|| 24|| 28|| 10|| 6|| 2|| 8|| 4
|-
| 2014-2015 || Djurgården IF || SHL || 43||3 ||6 || 9||14 ||  -|| -|| -|| -|| -

| 156|| 18|| 17|| 35|| 72|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 1997 || Suède || CE Jr. ||6||1||3||4|| 4||-||   Médaille d'argent
|-
| 1998 || Suède || CM Jr. ||7 ||0 ||1 ||1 || 28 ||-||
|-
| 2008 || Suède || CM ||7 ||0 ||0 ||0 || 6 ||0 ||

Références 

Naissance à Stockholm
Naissance en juin 1979
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Frölunda Indians
Attaquant de hockey sur glace